Калиновский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Калиновский сельский округ Красногвардейского района (до 2008 года)

Калининградская область 

 Калиновский сельский округ Черняховского района (до 2008 года)

Московская область 

 Калиновский сельский округ Серпуховского района (1994—2006)

Ульяновская область 

 Калиновский сельский округ Радищевского района

Казахстан

Павлодарская область 

 Калиновский сельский округ Теренкольского района